Један човјек и једна жена може бити:

 Један човјек и једна жена (филм), филм Клода Лелуша из 1966.
 Истоимена пјесма из филма, позната и као Шабадабада,
 Један човјек и једна жена, албум са музиком из истоименог филма 1966.
 Један човјек и једна жена, албум Драгана Стојнића, 
 Један човек и једна жена, албум Лепе Лукић из 2003.